Carat (Gempol)
 Carat (Kauman)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing